Heinrich Wenke ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Wenke (Politiker, 1888) (1888–1961), deutscher Politiker (SPD), MdL Nordrhein-Westfalen
 Heinrich Wenke (Politiker, 1908) (1908–1964), deutscher Politiker (SPD), MdBB